Afrikanska mästerskapet i fotboll 2015 avgjordes i Ekvatorialguinea mellan 17 januari och 8 februari 2015 och var den 30:e upplagan av Afrikanska mästerskapet i fotboll, Afrikas fotbollsmästerskap (Caf). Från och med 2013 hålls turneringen på udda år så att den inte krockar med fotbolls-VM.

Mästerskapet skulle ursprungligen hållits i Marocko men de ville inte arrangera turneringen på grund av Ebolautbrottet i Västafrika 2014. Värdlandet ändrades sedan till Ekvatorialguinea.

Värdskap 
Följande länder hade anmält intresse för att arrangera mästerskapen:

 
 
 
 
 
 
 
 

Vid tiden för deadline, 30 september 2010, hade tre bud om att arrangera mästerskapen 2015 eller 2017 kommit in. De var från:

 
 
 

29 januari 2011 beslutade CAF att Marocko skulle vara värd för 2015 år mästerskap.

I oktober 2014 bad Marockos regering om att skjuta på mästerskapen på grund av ebolautbrottet i Västafrika. Efter ett möte i Exekutiva Kommittén 2 november 2014 beslutade CAF att behålla planerade speldatum och de frågade samtidigt det Marockanska fotbollsförbundet om de ämnade hålla i arrangemanget. Den 8 november 2014, deadline för ett svar, hade Marocko ännu inte svarat på att de var beredda på att arrangera mästerskapet 2015. Tre dagar senare bekräftade CAF att Marocko inte kommer att vara värd och att en ny värd kommer att väljas från de som tidigare anmält intresse. Marocco som var kvalificerade för mästerskapen som värd diskvalificerades från deltagande. CAF vidtog legala åtgärder mot Marocko på grund av ett kontrakt som signerades i april 2014. Marockos sportminister Mohamed Ouzzine sa att CAF felaktigt anklagade landet för att "vägra" arrangera mästerskapet när de istället ville skjuta på det, och rättfärdigade sitt beslut med att Världshälsoorganisationen ger varje land rätt att beskydda sina invånare.

Egypten, Ghana, Sydafrika och Sudan var alla beredda på att överta värdskapet. Angola, tidigare värd för 2010 års mästerskap, utpekades som en potentiell ersättare tack vare landets existerande arenor och infrastruktur. Angolas fotbollsförbund meddelade dock att det inte var möjligt eftersom den nya regeringsbudgeten inte tillät det.

Den 14 november 2014 meddelade CAF att Ekvatorialguinea kommer att arrangera 2015 års mästerskap.

Kvalificering 

Kvalspelet var uppdelat i fyra steg: tre grundomgångar och ett finalgruppspel. De 21 högst rankade lagen gick direkt till finalspelets 7 grupper. De tre grundomgångarna spelades som utslagsmatcher där segraren i dubbelmötet gick vidare. De 4 lägst rankade lagen fick spela en första omgång för att sedan bli två av de 28 lag som spelade omgång 2. Vinnarna spelade i omgång 3 för att till slut bli ett av de 7 lag som gick vidare till slutspelet. I slutspelet gick de två första i varje grupp och den bästa trean vidare till huvudturneringen.

51 lag deltog i kvalspelet (exkluderat initiala värdlandet Marocko). Sydsudan gjorde debut i tävlingssammanhang.

Marocko var kvalificerade som värd, men efter att de inte ville arrangera mästerskapen uteslöts de från turneringen av CAF.

Ekvatorialguinea utsågs till ny värd för mästerskapen och trots att de blev diskvalificerade i kvalet för att ha använt en otillåten spelare fick de nu en plats i turneringen som värd för mästerskapet.

Regerande mästarna Nigeria misslyckades med att kvalificera sig till mästerskapet.

Kvalificerade lag

Värdstäder och arenor 
Fyra städer valdes att vara värdstäder.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Spelarutmärkelser 
Följande utmärkelser gavs ut under turneringen:
Orange Turneringens spelare
 Christian Atsu

Pepsi Turneringens bästa målskytt
 André Ayew

Nissan Turneringens mål
 Christian Atsu mot Guinea

Samsung Turneringens mest "Fair Play"-spelare
 Kwesi Appiah

Turneringens "Fair Play"-lag

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Referenser

Externa länkar 
cafonline.com